El término Patch puede referirse a:

 Parche en computación.
 Patch Adams, alias Hunter Adams (nacido en 1945), fundador del Instituto Gesundheit!
 Patch Cipriano, su nombre real es Jev. Personaje de Hush Hush.
 Patch, un periódico digital estadounidense.
 Patch, un personaje de La Tribu.
 Wolverine, un superhéroe de DC Comics.